Karl-Theodor-Straße steht für:

 Karl-Theodor-Straße (Karlsfeld), Landkreis Dachau, Bayern
 Karl-Theodor-Straße (Köln), Nordrhein-Westfalen
 Karl-Theodor-Straße (München), Bayern
 Karl-Theodor-Straße (Wuppertal), Nordrhein-Westfalen